Boom Boom steht für:

 Boom Boom (Kurzfilm), ein Looney-Tunes-Kurzfilm von 1936
 Boom Boom (Film), spanischer Spielfilm von 1990
 Boom Boom Pow, ein Song von The Black Eyed Peas (2009)
 Boom Boom Satellites, japanisches Musik-Duo
 Boom Boom, Songtitel und Album von John Lee Hooker (1961)
 Boom Boom, Songtitel der australischen Pop-Musikgruppe Justice Crew (2012)

Personen:
 Spitzname von Bernie Geoffrion (1931–2006), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 „Boom Boom Bundy“, früher Bühnenname des US-amerikanischen Wrestlers King Kong Bundy (1957–2019)
 „Boom Boom Becker“, Spitzname des deutschen Tennisspielers Boris Becker (* 1967) in den englischsprachigen Medien (eingedeutscht „Bumm Bumm Boris“)

Siehe auch:
 Boom
 Boom Boom Boom
 Boomer
 Bum Bum